Венец в русской деревянной архитектуре — несколько брёвен или брусьев, соединённых в единый горизонтальный ряд деревянного сруба. Суммарное число венцов определяет полную высоту сооружения.

Типичный венец имел форму прямоугольника или многоугольника путём соединения брёвен врубкой по углам с выступающими концами («в обло») или без них («в шип», «в лапу»). В рамках классического русского зодчества имелась информация примерно о полусотне способов соединения врубкой.

Если четырёхстенный сруб был образован брёвнами одинаковой длины с образованием кубического объёма, то его называли четвериком. Помимо четвериков известно о срубах шестигранной (шестерик) и восьмигранной (восьмерик) планировок.

Примечания 

Деревянная архитектура